Zehelein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zehelein (1902–1978), deutscher Komponist, Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Kirchenmusiker
 Justus Friedrich Zehelein (1760–1802), deutscher Schriftsteller, Komponist, Justizamtmann und Radierer
 Klaus Zehelein (* 1940), deutscher Dramaturg, Professor und ehemaliger Opernintendant